Moving Pictures,  du groupe Rush ;
 Moving Pictures (entreprise), société de production de cinéma américaine ;